

Toponymie 
Le Roule est un ancien village qui a donné son nom à plusieurs lieux de Paris et de sa banlieue :
 l’avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine
 le quartier du Faubourg-du-Roule dans le 
 l'église Saint-Philippe-du-Roule
 la rue Saint-Philippe-du-Roule et la station de métro du même nom
 le square du Roule
 les abattoirs du Roule
 Le Roule Crottes est une rivière française.
 Villers-sur-le-Roule est une commune française de l'Eure.
 La Montagne du Roule est une montagne du Massif armoricain située dans le département de la Manche, dans la commune de Cherbourg-Octeville. C'est aussi le nom du quartier de Cherbourg situé au pied de cette montagne, le long de la Divette.
 Le fort du Roule est situé sur cette montagne.
Le Roule est un ruisseau du canton de Fribourg en Suisse.

Patronymes 
 Louis Roule (1861-1942) est un zoologiste français.

Personnages de fiction 
 Roule-Petit-Pois est un héros de contes traditionnels ukrainiens. 
 Jean Roule est le personnage principal de la tragédie prolétarienne d’Octave Mirbeau, Les Mauvais Bergers (1897)

Titres 
 Roule est une chanson de Soprano.
 Roule routier est une série de documentaires qui décrivent les conditions de travail des routiers à travers le monde.
 Un roule-ta-bosse est une nouvelle d’Anton Tchekhov.

Autres 
 Roulé est un label de musique électronique.
 Le roulé est une technique de frappe en percussions.
 Le col roulé est un vêtement.
 Genève roule est une association d'utilité publique de prêt gratuit et de location de vélos à Genève

Homonymie de toponyme